Miejscowości w USA:
 Barberton – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Barberton – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Clark
 Barberton – miasto w Południowej Afryce